Contea di Armstrong o Armstrong County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Armstrong (Pennsylvania)
 Contea di Armstrong (Texas)